Canthyloscelis är ett släkte av tvåvingar. Canthyloscelis ingår i familjen reliktmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Reliktmyggor
Canthyloscelis